Phillipsburg (Kansas)
Phillipsburg (New Jersey)
Phillipsburg (Ohio)